Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 293-as, továbbá 293I jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 293-as busz (Budapest, 2008–2009)megszűnt
 293I busz (Budapest, 2008–2010)megszűnt